E 111 steht für:
 E 111, seit 1978 nicht mehr zugelassener Lebensmittelfarbstoff Orange GGN
 Formular E111, Schweizer Auslandskrankenschein